Иван Ви́кторов:
 Викторов, Иван Александрович (род. 1995) — российский баскетболист.
 Викторов, Иван Викторович (1901—1944) — чувашский писатель, поэт и драматург, журналист.
 Викторов, Иван Кириллович (1937—2017) — депутат Государственной Думы Российской Федерации четвёртого созыва.
 Викторов, Иван Михайлович (1899—1980) — советский военный деятель, генерал-майор.